Don Quichotte est un film muet réalisé par Georges Méliès sorti en 1909.

Synopsis

Annexe

Articles connexes 
 Filmographie de Georges Méliès
 Don Quichotte

Lien externe 
 Liste de films sur Don Quichotte

Film français sorti en 1909
Court métrage français
Film réalisé par Georges Méliès
Film tiré d'une œuvre de Miguel de Cervantes
Film muet français
Film français en noir et blanc
Don Quichotte
Adaptation d'un roman espagnol au cinéma